Dekker est un patronyme néerlandais renvoyant vers la profession de couvreur (du néerlandais dekker).

Variantes 
le -kk- peut devenir -ck- dans le sud des Pays-Bas
le -kk- peut devenir -ckk-
l'article de peut être décliné comme den ou être omis
Un suffixe génitif -s peut être accolé
Un suffixe -e peut être accolé

Des dérivés existent :
francisé : De Deckère
déformé : De Deker, De Deckel, De Dacker

Patronyme 

 Thomas Dekker (1572-1632), dramaturge anglais ;
 Jeremias de Dekker (v. 1610-1666), poète néerlandais  ;
 Frans Decker (1684-1751), peintre néerlandais ;
 Edouart Douwes Dekker (1820-1887), poète et romancier néerlandais ;
 Maurits Dekker (1896-1962), romancier et dramaturge néerlandais ;
 Albert Dekker (1905-1968), acteur américain ;
 Truus Dekker (1922-2022), actrice néerlandaise ;
  (1927-), mathématicien néerlandais, à l'origine de l'algorithme homonyme ;
 Desmond Dekker (1941-2006), chanteur et compositeur de reggae et de ska jamaïcain ;
 Suzanne Dekker (1949-), femme politique néerlandaise ;
 Ted Dekker (1962-), écrivain américain ;
 Erik Dekker (1970-), coureur cycliste néerlandais ;
 Thomas Dekker (1984-), coureur cycliste néerlandais ;
 Inge Dekker (1985-), nageuse néerlandaise ;
 Thomas Dekker (1987-), acteur américain ;
 Steve Dekker (1988-), DJ néerlandais connu sous le pseudonyme de Dr. Peacock ;
 Sam Dekker (1994-), basketteur américain ;
 Sjors Dekker (1994-), coureur cycliste néerlandais ;
 David Dekker (1998-), coureur cycliste néerlandais ;
 Jens Dekker (1998-), coureur cycliste néerlandais ;
 Mila Dekker (19??-), actrice française.

Autres 
 Algorithme de Dekker, algorithme d'exclusion mutuelle ;
 Marcel Dekker, maison d’édition américaine.

Patronyme néerlandais